Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1949 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 5 en 6 februari 1949 in het Eisstadion in Davos. Er namen 31 schaatsers uit 10 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Reidar Liaklev, die de Europese titel in 1948 te Hamar had veroverd. De Noor Sverre Farstad veroverde de Europese titel.

Klassement 

NCxx = niet gekwalificeerd voor de laatste afstand, maar wel als xxe geklasseerd in de eindrangschikking
NS3 = niet gestart op de derde afstand

1949
Langebaanschaatsen in 1949
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen